Балым Бримова (; род. 1923 год, село Кызылбулак — 21 июня 2003 год) — старший табунщик овцеводческого совхоза «Джурунский» Министерства совхозов СССР, Темирский район Актюбинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1949). Депутат Верховного Совета Казахской ССР III созыва (1951—1955) и IV (1955—1959) созывов.

Родилась в 1923 году в семье кочевника в окрестностях села Кызылбулак (сегодня — Байганинский район). С 1940 года проживала в Темирском районе (сегодня — Мугалжарский район), где трудилась табунщиком, старшим табунщиком в совхозе «Джурунский» Темирского района.

В 1948 году бригада Балым Бримовой вырастила 70 жеребят от 70 кобыл. За эти выдающиеся трудовые достижения удостоена звания Героя Социалистического труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1949 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовала во Всесоюзной выставке ВДНХ, где получила серебряную медаль.

Избиралась депутатом Верховного Совета Казахской ССР III и IV созывов от Челкарского избирательного округа.

Указом Президента Казахской Республики от 5 мая 2003 года награждена медалью «Шапагат».

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Серебряная медаль ВДНХ
 Медаль «Шапагат»

 Память
Её именем названа улица в селе Бирлик Мугалжарского района.

Примечания

Литература 
 Ақтөбе: Энциклопедия. — Ақтөбе, 2001. — 748 стр.

Ссылки 
 
 Бірімова Балым
 Социалистік Еңбек Ері Балым Бірімова

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва